Příjmení Warner nosí více osobností:

 Bill Warner (* 1941) – americký autor knih o politickém islámu, zakladatel Centra pro studium politického islámu
 Brian Hugh Warner (* 1969) – americký zpěvák vystupující pod jménem Marilyn Manson
 Damian Warner (* 1989) – kanadský desetibojař
 Daniel Bashiel Warner (1815–1880) – liberijský politik
 David Warner (herec) (1941–2022) – anglický herec
 Jack Warner (1892–1978) – americký mediální podnikatel, zakladatel firem
 John Warner (1927–2021) – americký právník a republikánský politik
 Mark Warner (* 1954) – americký politik a podnikatel
 Sieb Warner (Siebolt Jaques Warntjes; * 1946) – nizozemský bubeník a zpěvák

jiný význam
 Warner Bros. – filmové studio
 Warner Records – hudební vydavatelství
 Warner Independent Pictures
 Warner Music Group